Чемпионат Уэльса по футболу 1993/1994 годов — 2-й сезон Валлийской лиги. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Кумбран Таун».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com

Уэльс
Уэльс
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 1993 году
Спорт в Великобритании в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994